Световната лига по волейбол 1997 е 8-о издание на годишния международен турнир за мъже по волейбол, в който участват 12 страни от 16 май до 5 юли 1997 г. Финалният рунд е в Москва, Русия.

Отбори

Международен кръг

Група A 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}
 Русия се класира като домакин във Финалната шестица

Финали

Полуфинална група в Москва 

|}

|}

Финали в Москва

Финал за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Награди 
 Най-резултатен играч
  Гуидо Гьорцен
 Най-добър нападател
  Бас ван дер Гоор
 Най-добър на сервис
  Рамон Гато
 Най-добър на блокада
  Ихосвани Ернандес

Външни препратки 
 1997 World League results 
 Sports123 

Световна лига по волейбол